Le Chokeslam ou en japonais Nodowa otoshi est une prise de lutte professionnelle utilisée au catch proche du side slam qui appartient au Body slam et qui se rapporte à un claquement du dos en saisissant la gorge de l'adversaire, le soulevant vers le haut pour le claquer vers le bas. Cette prise est plutôt utilisée comme prise de finition par la majorité des lutteurs de grand taille, comme Big Show, Kane (qui en fait sa prise de finition), Akira Taue, etc. mais c'est The Undertaker qui est le premier catcheur à populariser le chokeslam.

Habituellement, pour effectuer un chokeslam, l'attaquant prend son adversaire en single arm choke, mais comme l'étranglement est illégal, l'attaquant délivre tout de suite un chokeslam.

Cette prise peut être employée par un attaquant sur deux adversaires, chaque main saisit la gorge de chaque adversaire, c'est le Double chokeslam.

Variantes

Back suplex chokeslam 
Inventé par Akira Taue. L'attaquant met sa tête sous un des bras de l'adversaire, enroule le corps avec ses bras comme dans un belly to back suplex, le soulève jusqu'aux épaules, il tourne en arrière et saisit la gorge de l'adversaire puis délivre le chokeslam.

Falling Chokeslam 

Aussi utilisé par McRiley. Cette prise est considérée comment Elevated Chokeslam, mais l'attaquant est obligé de tenir le dos de l'adversaire, très efficace sur les poids vraiment lourds.

Leg-trap chokeslam 
Connu aussi sous le nom de Leg hook chokeslam, l'attaquant saisit une des jambes de l'adversaire en le soulevant, il saisit la gorge de l'adversaire avec l'autre main et le soulève en l'air puis tourne vers le côté pour claquer le dos de ce dernier. Cette prise peut être utilisée pour contrer un coup de pied.
Une variante existe, où l'attaquant agrippe la gorge de l'adversaire avec une main, et lui crochette la jambe avec le pied pour le soulever et le rabattre au sol comme dans un chokeslam. C’était la prise de finition de Vladimir Kozlov qui la nommait The Iron Curtain.

Reverse Chokeslam 

Aussi appelé Reverse Chokeslam Facebuster, l'attaquant est derrière l'adversaire, il le prend par la nuque avec une main et le cou ou le torse avec l'autre, puis il le lève en l'air avant de le projeter face la première au sol. Mark Henry utilisait cette prise, c'était également la prise de finition de Braun Strowman.

Sit-down chokebomb 

L'attaquant applique un two-handed chokelift à son adversaire puis le projette violemment au sol, l’attaquant doit tomber en étant assis. C’est la prise de finition de Matt Bloom et à Viscera.

Sit-out chokeslam 
Cette variation du chokeslam est rarement utilisée. L'attaquant se tient devant l'adversaire, fait l'étranglement, puis saute et se met en position assise, très efficace si l'adversaire est lourd. C’était la prise de finition de Sheamus à la FCW.

Two-handed chokeslam 
Appelé aussi Chokedrop, l'attaquant applique un two-handed chokelift pour soulever son adversaire puis projette celui-ci par terre sur son dos. The Great Khali emploie cette prise en tant que prise de finition sous le nom de Punjabi Plunge.

Il en existe une autre version où l'attaquant applique un two handed chokelift mais au lieu de le projeter directement l'adversaire l'attaquant l'étrangle en l'air avant de le projeter au sol ; Kevin Nash, Big Show et Ricky Steamboat utilisent cette prise.

Vertical suplex chokeslam 
L'attaquant prend son adversaire en souplesse verticale, puis il déplace sa main (qui enroulait le cou de l'adversaire) pour agripper la gorge de l'adversaire et l'attaquant projette l'adversaire vers le bas sur le dos comme un chokeslam.

Double chokeslam 
Il en existe deux versions : l'une est un chokeslam porté seul sur deux personnes en même temps mais sans placer la main au-dessus de son épaule.
Le double chokeslam est très utilisé par The Undertaker.

L'autre version est en équipe. L'équipe se met devant leurs adversaires l'un à côté de l'autre. Les deux catcheurs effectuent un étranglement et portent à deux un chokeslam. Cette prise a été notamment popularisée par Kane, Undertaker, et le Big Show. Elle était utilisée comme prise de finition par équipe des anciens TNA World Tag Team Champions, Crimson et Matt Morgan.

Ground Chokeslam 

L'attaque est face à l'adversaire sur le dos au sol. Il le prend par la gorge,puis le prend avec l'autre main au niveau de la hanche. Ensuite il le soulève très haut (pour ne pas que l'adversaire touche le sol),le garde un moment en l'air et à la fin le plaque violemment au sol. Cette prise nécessite beaucoup de force et est recommandée sur des petits catcheurs. Braun Strowman a utilisé cette prise face à Enzo Amore le 18 septembre 2017.

Notes et références 

Prise de catch